Single Best es la primera compilación de sencillos lanzada por la banda day after tomorrow tras su anunciado receso de la música. Fue lanzado al mercado el día 17 de agosto del año 2005. Fue lanzado de forma simultánea también al álbum complete Best de la banda.

Contiene todos los sencillos lanzados de la banda desde "faraway", su tema debut lanzado en el 2005, aparte del tema "Pride", nunca antes lanzado en un disco. Primeras ediciones costaron sólo 2 mil yens. Con el lanzamiento de este álbum la banda anunció formalmente su periodo de receso (no que se separaban, sino que sólo tomaban un descanso).

Canciones 
 faraway
 My faith
 futurity
 Stay in my heart
 CURRENT
 Smartly
 Starry Heavens
 
 Dear Friends
 
 lost angel
 
 
 Pride

Álbumes recopilatorios de 2005